Lebus, una città del circondario Märkisch-Oderland nel Brandeburgo, in Germania
 Amt Lebus, una comunità amministrativa nel circondario rurale Märkisch-Oderland nel Brandeburgo, in Germania
 Terra di Lebus (Land Lebus), una regione storica fra Germania e Polonia
 Voivodato di Lebus (Województwo lubuskie), uno dei 16 voivodati della Polonia